KSV steht für

Allgemein:

 Kanusportverein
 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG (Wiesbaden)
 Kommunaler Sozialverband Sachsen, überörtlicher Sozialhilfeträger
 Kommunistischer Studentenverband, Studentenbund der KPD (1970–80)
 Kommunistischer Studierendenverband, österreichischer Studentenbund
 Kraftsportverein, siehe Kraftsport
 Kreditschutzverband von 1870, Gläubigerschutzverband in Österreich
 Kreissynodalvorstand
 Krieger- und Soldatenverein, siehe Kriegerverein
 Künstlersozialversicherung, Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland
 Kurt-Schwaen-Verzeichnis, Werkeverzeichnis des Komponisten Kurt Schwaen

Sportvereine:
 Kapfenberger Sportvereinigung, Vereinigung von Sportvereinen in Kapfenberg (Steiermark)
 Kapfenberger SV, österreichischer Fußballverein
 Kieler Sportvereinigung Holstein, siehe Holstein Kiel
 KSV Aalen 05, Ringerverein aus Aalen
 KSV Ankerbrot Montelaa, österreichischer Fußballverein
 KSV Baunatal e. V., Sportverein aus Baunatal
 KSV Hessen Kassel, Fußballverein aus Kassel
 KSV Ketsch 06, Sportverein aus dem badischen Ketsch
 KSV Klein-Karben, Karbener Sportverein
 KSV Köllerbach, Sportverein aus dem saarländischen Köllerbach
 KSV Roeselare, belgischer Fußballverein
 KSV Witten 07, Sportverein aus der westfälischen Stadt Witten

Abkürzung